Пісенний конкурс Євробачення 1986 став 31-м конкурсом пісні Євробачення. Він пройшов 3 травня 1986 року в місті Берген, Норвегія. Греція й Італія знялися з конкурсу, однак, повернулися Нідерланди і Югославія, і вперше в конкурсі взяла участь Ісландія, число учасників досягло 20. Цього року, набравши 176 очок, перемогу здобула 15-літня Сандра Кім з піснею «J'aime la vie», представляючи Бельгію. Пісенний конкурс Євробачення відзначив своє 30-річчя.

Результати

Голосування

Посилання 
 http://www.esctoday.com
 http://www.eurovision.tv

Євробачення

1986 у телебаченні
1986 у Європі
Травень 1986
Берген